Musikkens Hus kan henvise til 

 Musikkens Hus (Aalborg), et musikhus
 Musikkens Hus (Wien) (Haus der Musik), verdens første klangmuseum